El término Poiseuille puede referirse a:

Personas 
 Jean Léonard Marie Poiseuille, fisiólogo francés.

Física
 Ley de Poiseuille, ley que determina el flujo laminar de los líquidos newtonianos.